Lichenopeziza är ett släkte av svampar. Lichenopeziza ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichenopeziza